CPG steht für:
 Clavis Patrum Graecorum, Nachschlagewerk zur Patristik
 Controlled Porous Glass, Festphase für chemische Synthesen, siehe Poröses Glas
 Consumer Packaged Goods, alternativer Begriff für Fast Moving Consumer Goods
 Charlotte-Paulsen-Gymnasium, eine Schule in Hamburg
 Comprehensive Procurement Guidelines, Einkaufsrichtlinien im Kontext der Betriebswirtschaftslehre, siehe Einkauf
 IATA-Code des argentinischen Flughafens Carmen de Patagones
 Central pattern generator, eine Gruppe autonomer Neuronen im Rückenmark

cpg steht für:
 Kappadokische Sprache (ISO-639-3-Code), griechischer Dialekt mit starken türkischen Einflüssen

CpG steht für:
 CpG-Dinukleotid, Bereich im Erbgut, der die Anteile Cytosin, Phosphat und Guanin enthält

Cpg (auch: cpg) steht für:
 Codex Palatinus germanicus, eine deutschsprachige Handschrift aus der ehemaligen Bibliotheca Palatina in Heidelberg, siehe Codices Palatini germanici

CPG